Europamästerskapet i basket för små länder 1992, officiellt 1992 European Promotion Cup, var den tredje upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls på Cypern och vanns av Österrike före Luxemburg och Cypern.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

1992
Internationella sportevenemang på Cypern
1992 på Cypern
Basket i Cypern
Sportåret 1992